Daisen může být:

japonský název/jméno (proprium). 
Jejich zápis v originále (japonštině) může být nejrůznější, například (mimo jiných): 大山 (jiná čtení: [daisan], ójama], [taizan], [dašan] aj.), 大仙. Jejich homofon, neužívaný v propriích je 題簽
 sídlo
 Daisen (Akita) (大仙市) – město v Japonsku v prefektuře Akita (:Wikidata:Q695920)
 Daisen (Tottori) (大山町) – město v Japonsku v prefektuře Tottori v okrese Saihaku (西伯) (:Wikidata:Q1204975)
 Daisen (Daisen) (大山村 [Daisen-son]) – zaniklá vesnice v Japonsku v prefektuře Tottori v okrese Saihaku (西伯), nyní součást města Daisen (Tottori)
 hora
 Daisen (sopka) (大山) – činná sopka v prefektuře Tottori v blízkosti města Daisen (大山町), výška 1 729 m n. m.
 (národní) park
 Národní park Daisen-Oki
 Daisen kóen – park ve městě Sakai, prefektura Ósaka 
 vodopád
 Vodopád Daisen (大山滝) – v katastru města Kotoura-čó (琴浦町) v okrese Tóhaku (東伯), výška 42 m
 budova/instituce
 chrám Daisen-dži (Daisen, Tottori) (大山寺) – ve městě Daisen (大山町)
 chrám Daisen-dži (Jaocu) (大仙寺) – ve městě Jaocu-čó (八百津町) v okrese Kamo (加茂), prefektura Ósaka 
 chrám Daisen-in (大仙院) – ve čtvrti Kita-ku (北区) města Kjóto (:Wikidata:Q3012166)Sakai (Ósaka)
 Daisen Kofun – kofun ve čtvrti Daisen města Sakai v prefektuře Ósaka
 kabušikigaiša DAISEN CO., LTD. (株式会社大仙) – společnost/továrna na výrobu skleníků a částí interiérů/exteriérů budov s designem, podobným skleníkům/jejich částem, se sídlem v Tojohaši v prefektuře Aiči
 doprava
 expresní linky autobusů Daisen-gó (大山号) – mezi velkými městy prefektur Fukuoka a Tottori
 éra
 Daisendžó – Daisenčú – Daisenge (大山上 – 大山中 – 大山下) – historická období japonských dějin v letech 649–685
 příjmení
 hudební skupina
 Daisen-mjaku X – rocková skupina Tacuji Jošidy